Beverley (Engeland), een plaats in Engeland
 Beverley (Australië), een plaats in Australië

Zie ook 
Zie ook de doorverwijspagina Beverly